Chrząstka Meckla – chrząstka powstająca pomiędzy 41 a 45 dniem życia zarodkowego kręgowców, stanowiąca szynę kierunkową dla procesu kostnienia kości żuchwy. Powstają z niej: kostne części okolicy bródki, młoteczek, kowadełko, kolec dolny kości klinowej, więzadło wewnętrzne młoteczka, więzadło klinowo-żuchwowe.

Została odkryta przez Johanna Friedricha Meckela w 1820.

Przypisy 

Układ kostny człowieka